Gustav Gugitz ist der Name folgender Personen:

* Gustav Gugitz (Architekt) (1836–1882), österreichischer Architekt
 Gustav Gugitz (Heimatforscher) (1874–1964), österreichischer Heimatforscher, Volkskundler und Kulturhistoriker